Polgári Demokrata Párt, Vázsonyi Vilmos pártja a 20. század elején
Polgári Demokrata Párt, rövid életű magyar nemzeti liberális párt volt az 1940-es évek közepén-végén
Polgári Demokrata Párt, liberális konzervatív cseh politikai párt
Polgári Demokrata Párt (Szlovákia)